Жебрак () — город Чехии в районе Бероун Среднечешского края. Расположен на западе центральной части Чехии, в 12 км юго-западнее административного центра района, г. Бероун.

История 
Первое документальное упоминание о Жебраке датируется 1280 годом. Археологические исследования подтвердили, что его окрестности были заселены в 5 тысячелетии до н. э., около I века до н. э. здесь поселились кельты. С IX века заселены славянами. Поселение, вероятно, основано во второй половине XII века. В XIII веке в Жебраке уже имелся богатый яркий рынок, он стал известным пунктом на торговом пути, соединявшим Прагу с Пльзенем и далее немецкой Баварией. Значительное расширение города пришлось на XIV век во время правления Люксембургов, когда король Вацлав IV в 1396 году предоставил Жебраку статус королевского города.

В непосредственной близости от города находятся развалины средневековых замков Жебрак и Точник.

Достопримечательности 
 Замок Жебрак — национальный памятник культуры Чешской Республики, XIII век.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Жебрак